Major Indoor Soccer League (1978–92), competició futbolística nord-americana entre 1978 i 1992
 Major Indoor Soccer League (2001–08), competició futbolística nord-americana entre 2001 i 2008
 Major Indoor Soccer League (2008–14), competició futbolística nord-americana entre 2008 i 2014